Darmon est un patronyme d'Afrique du Nord porté notamment par :

 Claude-Jean Darmon (né en 1934), dessinateur et graveur français
 Eléonore Darmon (née en 1986), violoniste française
 Éric Darmon (né en 1951), producteur français
 Gérard Darmon (né en 1948), acteur français
 Henri Darmon (né en 1965), mathématicien canadien
 Jacques Darmon (né en 1940), essayiste, haut fonctionnaire, juge, dirigeant de sociétés, français
 Jean-Charles Darmon (né en 1962), critique littéraire français
 Jean-Claude Darmon (né en 1941), homme d'affaires français
 Jean-Pierre Darmon (né en 1934), historien et archéologue français
 Marc Darmon (né en 1964), industriel et musicologue français
 Maurice Darmon (né en 1943), écrivain et traducteur de langue française
 Michaël Darmon (né en 1962), journaliste français
 Michel Darmon (1925-2012), ingénieur général du Génie Maritime (ICGM)
 Michel Darmon, (né en 1937), peintre français
 Muriel Darmon (sociologue, CNRS)
 
 Thomas Darmon (né en 1998), rugbyman français
 Mardoché Darmon (mort en 1898), administrateur de la Banque d'Algérie, adjoint au maire de Tlemcen, frère d'Amram Darmon
 Amram Darmon (1815-1898), consul, officier d'état-major de l'armée d'Afrique en Algérie, incorporation 1834, subdivision de Mascara (These Paris Sorbonne de Sabrina Dufourmont), chevalier de la Légion d'honneur par décret du . Frère de Mardoché Darmon

Étymologie 
Patronyme provenant de Dharmon, une branche de la tribu berbère des Haouara qui nomadisait en Tripolitaine et en Tunisie.

Notes 

Patronyme séfarade